Звено — элемент цепи.
 Звено в переносном смысле — любая составная часть некоторой последовательности:
 Военное дело:
 Звено — участок засечной черты в Московском государстве.
 Звено — наименьшее подразделение в вооружённых силах (войсках и силах).
 Звено — подразделение в авиации РККА и современных стран НАТО. (:en:Flight (military unit)
 Звено — инстанция в системе управления войсками и тыла.
 Звено — часть наплавного моста из понтонного парка.
 Звено — отрезок, составляющий ломаную линию.
 Звено — элемент кинематической цепи.
 Звено в альпинизме — 3 альпиниста (и более, а сейчас — чаще 2), связанных общей альпинистской верёвкой в связку-тройку для безопасного преодоления ледников.
 Звено в пионерской организации — первичное подразделение из трёх пионеров. Звенья составляют отряд, отряды — дружину.
 Звено (стратиграфическое подразделение).
 Звено — политическая группировка в Болгарии в 1927—1944 и политическая партия в 1944—1949 годах.
 «Звено» — авиационный проект, разрабатывавшийся в СССР.
 «Звено» — выставка группы русских художников-авангардистов, состоявшаяся в Киеве в 1908 году.
 «Звено» — общество художников академического направления, существовавшее в Москве в 1917—1918 годах.
 «Звено» — выставка одноимённого общества художников, прошедшая в Москве в 1917 году.

См. также 
 Звено судебной системы России
 Апериодическое звено — понятие из теории автоматического управления
 Слабое звено — телевизионная передача-игра
  — группа атомов, с помощью которой можно описать строение полимера
 ОАО «Золотое звено» — частная железнодорожная компания
 Зелёное звено (пятёрка Ларионова) — первая пятёрка сборной СССР по хоккею с шайбой 1980-х годов
 Звеньевой